Ел Акујал има више значења:

 Ел Акујал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Акујал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Акујал (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику